En anglais, le mot potter signifie potier, (c'est-à-dire celui qui fait de la poterie).
Le nom néerlandais ou flamand De Potter, Potter, Potters (suffixe génitif) ou Spotters (prefixe et suffixe génitif) a la même origine.

Patronyme

de Potter 
 Louis de Potter (1786-1859), homme politique belge
 Agathon de Potter (1827-1906), docteur en médecine, sociologue.
 Jenne De Potter (1979-), homme politique belge.

Potter 
 Beatrix Potter (1866-1943), auteure de livres pour enfants
 Beth  Potter (née en 1991), sportive britannique
 Carol Potter, actrice américaine
 
 Christophe Potter (1751-1817), chef d'entreprise et homme politique anglais.
 Cipriani Potter (1792-1871), compositeur britannique.
 Corey Potter (né en 1984), joueur de hockey sur glace américain
 Dean Potter (1972-2015), grimpeur, équilibriste et parachutiste américain
 Dennis Potter (1935-1994), scénariste, réalisateur et journaliste anglais
 Fred Potter (1971-), ingénieur et entrepreneur français
 , nom porté par plusieurs individus
 Henry « Harry » Potter (1881-1955), golfeur américain
 Joachim Pötter (1913-1992), officier allemand de la Luftwaffe
 Lauren Potter (née en 1990), actrice américaine
 Marie Potter (1847-1913), religieuse anglaise, reconnue vénérable par l'Église catholique
 Maurice Potter (1865-1898), peintre et explorateur suisse
 Michelle Potter (1944-), écrivaine australienne de danse, critique, archiviste et conservatrice de documents historiques
 Monica Potter (née en 1971), actrice américaine
 Pieter Symonsz Potter (1597/1600 – 1652), peintre du siècle d'or néerlandais
 Paulus Potter (1625-1654), peintre animalier néerlandais
 Philip A. Potter (né en 1921), pasteur méthodiste et secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises
 
 
 Tommy Potter (1918-1988), contrebassiste de jazz
 William Potter (1840-1895), joueur d'échecs anglais

Personnages de fiction 
 Harry Potter, le héros éponyme de la série de romans écrite par J. K. Rowling 
 Famille Potter
 Le colonel Sherman Potter, personnage de la série télévisée MASH
 Kitty Potter, une journaliste-reporter incarnée par Kim Basinger dans le film Prêt-à-porter de Robert Altman en 1994
 Josephine Potter dite Joey Potter, incarnée par Katie Holmes, personnage de la série télévisée Dawson
 Beatrix Potter, incarnée par Renée Zellweger dans le film Miss Potter de Chris Noonan en 2006
 Bonifacio « Potter », dans le feuilleton télévisé péruvien Al fondo hay sitio.

Littérature 
 Israël Potter est un roman de l'écrivain américain Herman Melville, paru en 1855.

Toponymie 

États-Unis
 Potter, ville du comté de Yates, dans l'État de New York

Médical 
 potter, dispositif de radiologie.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais